Ixnay on the Hombre — четвёртый студийный альбом американской панк-рок-группы The Offspring, релиз которого состоялся 4 февраля 1997 года. После крупного успеха альбома Smash, группа вернулась в студию в 1996 году для записи следующей пластинки, которая получила название Ixnay on Hombre. Название комбинирует в себе поросячью латынь («Ixnay» — версия слова «nix») и слово «Hombre» (что в переводе с испанского языка означает — человек).

Выпуск и прием 

Ixnay on the Hombre был выпущен 4 февраля 1997 года и является первым альбомом The Offspring, распространяемым на Columbia Records. Их бывший лейбл Epitaph Records выпустил его в Европе из-за разногласий между группой и основателем лейбла Brett Gurewitz. Группа смогла выпустить свой альбом под лейблом Columbia для США и других международных релизов, но должна была завершить выпуск альбома в Европе через Epitaph. The Offspring продолжали выпускать альбомы в Columbia, пока в начале 2013 года не было объявлено, что они выполнили свой контракт с лейблом.

Альбом достиг пика под номером 9 в чарте Billboard 200.

В обзоре AllMusic Стивен Томас Эрлевайн оценил альбом в 2,5 звезды из 5, и в нём говорится: «Альбом звучит как компетентная хард-рок-группа, пытающаяся присоединиться к победе в стиле пост-гранж».

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Сертификации

Участники группы 
 Декстер Холланд — вокал, гитара
 Кевин «Нудлз» Вассерман — гитара, вокал
 Грег Крисел — бас-гитара, вокал
 Рон Уэлти — ударные

Примечания

Ссылки 
 offspring.com Официальный сайт группы

Альбомы The Offspring
Альбомы Columbia Records
Альбомы Epitaph Records